Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1968, проходившего в Италии, с 5 по 10 июня 1968 года.

Англия

Италия

СССР

Югославия

Интересные факты 
 В составах всех команд не было ни одного легионера

Ссылки 
Результаты на RSSSF

Составы
1968